Барбурофелиды () — вымершее семейство кошкообразных хищников. Возникли в раннем миоцене и просуществовали в лице последнего рода барбурофелисы (Barbourofelis) до позднего миоцена. Ранее рассматривались как подсемейство нимравид (Nimravidae), однако в настоящее время выделены в отдельное семейство.

Барбурофелиды происходили, по-видимому, из Африки, где были обнаружены ископаемые остатки наиболее древних родов Afrosmilus, Syrtosmilus и Ginsburgsmilus. Более поздние роды напоминали своими очень длинными клыками саблезубых кошек (Machairodontinae), хотя их родство весьма отдалённое.

Классификация 
Известны следующие роды, из которых наиболее развитым были барбурофелисы (Barbourofelis), имевшие длинные клыки. Одним из наиболее примитивных родов был Prosansanosmilus.
 Семейство †Barbourofelidae
 Род †Ginsburgsmilus: Африка; ранний миоцен
 †Ginsburgsmilus napakensis
 Род †Afrosmilus: Африка и Европа, ранний и средний миоцен
 †Afrosmilus turkanae
 †Afrosmilus africanus
 †Afrosmilus hispanicus
 Род †Prosansanosmilus: Евразия, ранний и средний миоцен
 †Prosansanosmilus peregrinus
 †Prosansanosmilus eggeri
 Род †Sansanosmilus: Евразия, средний и поздний миоцен
 †Sansanosmilus palmidens
 †Sansanosmilus jourdani
 †Sansanosmilus vallesiensis
 †Sansanosmilus piveteaui
 Род †Syrtosmilus: известен лишь один экземпляр из Северной Африки, ранний миоцен
 †Syrtosmilus syrtensis
 Род †Vampyrictis: Северная Африка, поздний миоцен
 †Vampyrictis vipera
 Род †Barbourofelis (Барбурофелисы): Северная Америка и Малая Азия, до позднего миоцена
 †Barbourofelis whitfordi
 †Barbourofelis lovei
 †Barbourofelis morrisi
 †Barbourofelis fricki

Примечания

Литература 
 L. W. van den Hoek Ostende, M. Morlo & D. Nagel: Fossils explained 52 Majestic killers: the sabre-toothed cats. Blackwell Publishing Ltd, Geology Today, Vol. 22, No. 4, July—August 2006
 A. Turner: The big cats and their fossil relatives. Columbia University Press, 1997. ISBN 0-231-10229-1

†
Вымершие хищные
Млекопитающие миоцена
†